Tuulijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tuulijärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (3,34 ha)
Tuulijärvi, Lappland, sjö i Gällivare kommun,  (9,34 ha)

Finland
Tuulijärvi (sjö i Lappland), sjö i Enare,  (3,5 km²)
Tuulijärvi (sjö i Norra Österbotten, lat 65,58, long 25,43), sjö i Ijo,  (37 ha)
Tuulijärvi (sjö i Norra Österbotten, lat 65,35, long 26,93), sjö i Pudasjärvi,  (3,7 km²)
Tuulijärvi (sjö i Norra Österbotten, lat 64,48, long 26,32), sjö i Vaala,  (63 ha)
Tulijärvi (Valtimo, Norra Karelen, Finland), sjö i Valtimo,  (64 ha)
Tuulijärvi (sjö i Nyland), sjö i Raseborgs stad,  (70 ha)

Se även
Tulijärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn